Высшая лига 2001/2002 годов () — 81-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Богемианс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2001/2002
Ирландия
Ирландия
2001 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002